

Abbigliamento 
 Intimo – insieme di elementi di vestiario indossati sotto i vestiti

Cinema 
 Intimo – film del 1988 diretto da Bob J. Ross

Musica 
 Intimo – album di Michel Huygen del 1990
 Íntimo – album di Max Berrú del 2004
 Íntimo – album di Nicky Jam del 2019